Башня Пла́те () — башня Таллинской крепостной стены в северо-западной её части, между воротами Нунне и Большими морскими воротами, на улице Лабораториуми, д. 29. Соседние башни — Кёйсмяэ и Эппинг. Памятник архитектуры XV века.

Имеет три этажа, высоту 24 метра, диаметр 9,75 метра. В плане круглая с усечённым сегментом.

Через пролом в стене у башни из Старого города выходит улица Сууртюки.

История 
Построена между 1401 и 1410 годами, названа по имени начальника башни Херборна Плате ().

Примечания 

Башни Таллина
Старый город Таллина
Памятники культуры Эстонии